Melnica (Barban), een plaats in de Kroatische gemeente Barban
 Melnica (Petrovac na Mlavi), een plaats in de Servische gemeente Petrovac na Mlavi